Александров Микола Дмитрович — російський літературознавець та літературний критик, теле-і радіоведучий
 Александров Микола Михайлович — радянський військовик і партійний діяч
 Александров Микола Олександрович (1841—1907) — український і російський письменник, етнограф, видавець.